Má mě rád, nemá mě rád může být:

 Má mě rád, nemá mě rád (film, 1956) – francouzský film z roku 1956
 Má mě rád, nemá mě rád (film, 1996) – francouzsko-německý film z roku 1996
 Má mě rád, nemá mě rád (film, 2002) – francouzský film z roku 2002
 Má mě rád, nemá mě rád (film, 2010) – americký film z roku 2010